Frauen-Bundesliga steht für verschiedene Ligen in von Frauen betriebenen Sportarten:

 Basketball:
 die höchste deutsche Frauenbasketball-Liga, siehe 1. Damen-Basketball-Bundesliga
 die zweithöchste deutsche Frauenbasketball-Liga, siehe 2. Damen-Basketball-Bundesliga
 die höchste österreichische Frauenbasketball-Liga, siehe Austrian Women Basketball League
 Eishockey:
 die höchste deutsche Fraueneishockey-Liga, siehe Fraueneishockey-Bundesliga
 die höchste österreichische Fraueneishockey-Liga, siehe Dameneishockey-Bundesliga
 Floorball:
 die höchste deutsche Frauenfloorball-Liga, siehe Floorball-Bundesliga (Frauen)
 Fußball:
 die höchste deutsche Frauenfußball-Liga, siehe Frauen-Bundesliga
 die zweithöchste deutsche Frauenfußball-Liga, siehe 2. Frauen-Bundesliga
 die höchste Liga im B-Juniorinnen-Fußball in Deutschland, siehe B-Juniorinnen-Bundesliga
 die höchste österreichische Frauenfußball-Liga, siehe ÖFB Frauen-Bundesliga
Handball:
 die höchste deutsche Frauenhandball-Liga, siehe Handball-Bundesliga (Frauen)
 die zweithöchste deutsche Frauenhandball-Liga, siehe 2. Handball-Bundesliga (Frauen)
 die höchste österreichische Frauenhandball-Liga, siehe Women Handball Austria
 Schach:
 die höchste deutsche Frauen-Bundesliga im Schach, siehe in Schachbundesliga (Deutschland)
 die höchste deutsche Frauen-Bundesliga im Schach, siehe 2. Schachbundesliga (Deutschland)#2. Schachbundesliga der Frauen
 Tennis:
 die höchste deutsche Frauentennis-Liga, siehe Tennis-Bundesliga (Damen)
 die zweithöchste deutsche Frauentennis-Liga, siehe 2. Tennis-Bundesliga (Damen)
 Tischtennis:
 die höchste deutsche Tischtennis-Liga der Frauen, siehe Damen Tischtennis-Bundesliga
 Volleyball:
 die höchste deutsche Frauenvolleyball-Liga, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen)
 die zweithöchste deutsche Frauenvolleyball-Liga, siehe 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen)
 die höchste österreichische Frauenvolleyball-Liga, siehe Austrian Volley League Women